|-
| (95501) 2002 EK41||||11 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95502) 2002 EA43||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95503) 2002 EE43||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95504) 2002 EC45||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95505) 2002 EM45||||11 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95506) 2002 EH48||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95507) 2002 EO48||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95508) 2002 EU49||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95509) 2002 ER50||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95510) 2002 EL51||||12 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95511) 2002 EB52||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95512) 2002 EH52||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95513) 2002 ER52||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95514) 2002 EZ54||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95515) 2002 EW56||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95516) 2002 EA57||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95517) 2002 EO60||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95518) 2002 EF61||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95519) 2002 EB63||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95520) 2002 ED67||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95521) 2002 ER68||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95522) 2002 EQ69||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95523) 2002 EK70||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95524) 2002 EN70||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95525) 2002 EZ70||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95526) 2002 EA72||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95527) 2002 EN73||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95528) 2002 EX73||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95529) 2002 EZ73||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95530) 2002 EF75||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95531) 2002 EN75||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95532) 2002 EA76||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95533) 2002 EB76||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95534) 2002 EL78||||11 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95535) 2002 EK82||||13 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95536) 2002 EB83||||13 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95537) 2002 EV83||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95538) 2002 EC84||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95539) 2002 EH84||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95540) 2002 EC86||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95541) 2002 EK86||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95542) 2002 EU86||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95543) 2002 ED87||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95544) 2002 EG87||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95545) 2002 EA88||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95546) 2002 EE88||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95547) 2002 EK88||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95548) 2002 EX88||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95549) 2002 EK89||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95550) 2002 ET89||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95551) 2002 EB93||||14 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95552) 2002 EU93||||14 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95553) 2002 EU94||||14 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95554) 2002 EZ94||||14 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95555) 2002 EZ96||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95556) 2002 EA97||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95557) 2002 EB97||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95558) 2002 EF97||||11 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95559) 2002 EK98||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95560) 2002 EX98||||15 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95561) 2002 EV100||||5 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95562) 2002 ES101||||6 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95563) 2002 EU101||||6 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95564) 2002 EL102||||6 березня 2002||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (95565) 2002 EL106||||9 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95566) 2002 EC108||||9 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95567) 2002 EN108||||9 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95568) 2002 EZ108||||9 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95569) 2002 EC114||||10 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95570) 2002 ED115||||10 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95571) 2002 EC125||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95572) 2002 EJ130||||12 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95573) 2002 EW130||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95574) 2002 EQ139||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95575) 2002 ER140||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95576) 2002 EQ142||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95577) 2002 EJ146||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95578) 2002 EX146||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95579) 2002 EB148||||15 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95580) 2002 EA153||||15 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95581) 2002 EH153||||15 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95582) 2002 EJ153||||15 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95583) 2002 ES155||||9 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95584) 2002 FK2||||19 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95585) 2002 FV3||||20 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95586) 2002 FN8||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95587) 2002 FB9||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95588) 2002 FF9||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95589) 2002 FN9||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95590) 2002 FQ9||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95591) 2002 FX9||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95592) 2002 FL10||||17 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 95593 Азусієніс (Azusienis)||||16 березня 2002||Молетайська обсерваторія||К. Серніс, Й. Зданавісіус
|-
| (95594) 2002 FS13||||16 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95595) 2002 FE15||||16 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95596) 2002 FL16||||16 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95597) 2002 FB21||||19 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95598) 2002 FK24||||19 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95599) 2002 FZ26||||20 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95600) 2002 FK27||||20 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

95500